Сен-Міше́ль-де-Весс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Ліможа, 29 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 173,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мішель-де-Весс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-де-Весс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез